Schmiedestraße steht für:
 Schmiedestraße (Wuppertal), Ortsteil von Nächstebreck-Ost in Wuppertal

 Schmiedestraße (Lübeck)
 Schmiedestraße (Pirna), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pirna (Altstadt) (L–Z)
 Schmiedestraße (Rostock)
 Schmiedestraße (Salzwedel), siehe Liste der Kulturdenkmale in Salzwedel
 Schmiedestraße (Schwerin)
 Schmiedestraße (Wetter, Ruhr), siehe Liste der Baudenkmäler in Wetter (Ruhr)

Siehe auch: